«Маленькие чудеса» — советский рисованный мультипликационный фильм. Для детей.

Сюжет 
Мультфильм про дом, в котором существуют различные чудеса: сапоги-скороходы, шапка-невидимка и ковер-самолет.

Съёмочная группа

Факты 
 В титрах мультфильма написан Гостелерадио СССР 1985 год, но вышел мультфильм в 1986 году.
 В титрах не написано, кто читает текст за кадром.

Ссылки 
 
 Творческое объединение «ЭКРАН»

Мультипликационные телефильмы СССР
Мультфильмы ТО «Экран»
Мультфильмы Владимира Самсонова
Фантастические мультфильмы СССР
Рисованные мультфильмы СССР 1986 года